Les dades més destacades de la temporada 1931-1932 del Futbol Club Barcelona són les següents:

1932

Gener 
 24 gener - 8a. jornada de Lliga. Victòria enfront del Donostia (2-0) a Les Corts amb dos gols de Ramon. El Barça comparteix liderat amb el Madrid i el Athletic de Bilbao a manca d'un partit per cloure la primera volta.
 21 gener - El Consell Directiu del FCB acorda sancionar el jugador Ramon Zabalo per negar-se a jugar l'últim partit de Lliga contra el València després d'haver reclamat augment de sou. El cas serà denunciat a la Federació.
 17 gener - 7a. jornada de Lliga. El Barça empata sense gols (0-0) a Mestalla amb el València. -  L'equip de rugbi del FCB s'imposa a la UE Santboiana (12-5) en la final de la Copa Catalunya disputada a l'Estadi de Montjuïc.
 16 gener - L'Assemblea del FCB acorda suprimir l'actual règim de delegats i redactar i aprovar uns nous estatuts. També es permetrà l'entrada de la premsa a les reunions generals del club.
 10 gener - 6a. jornada de Lliga. Golejada del Barça sobre el Deportivo Alavés (6-0) a Les Corts en partit arbitrat per Escartín. Gols de Ramon (3), Sagi-Barba, Arnau i Arocha. El FCB és segon a només un punt del líder Athletic Club

1931

Desembre 
 20 desembre - 3a. jornada de Lliga. El Barça s'imposa a l'Espanyol (0-3) a Sarrià amb gols de Goiburu, Ramon i Samitier. -- Joan Coma i Sarasols és elegit nou president del FCB en Assemblea extraordinària.

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1931 a Catalunya
Competicions esportives del 1932 a Catalunya